Piri steht für:

 Piri (Musikinstrument), koreanisches oboenähnliches Instrument
 Name einer Zeremonialwaffe im Sikhismus, siehe Khanda

 Piri Piri, ein portugiesisches Gewürz aus Chili

Orte:
 Piri (Angola), angolanische Gemeinde im Landkreis Dembos

Personen:
 Kati Piri (* 1979), niederländische Politikerin (PvdA)
 Onurcan Piri (* 1994), türkischer Fußballspieler
 Piri Reis (um 1470–1554), osmanischer Admiral, Autor und Kartograf

Siehe auch:
 Biri
 Peary
 Peery
 Pirie
 Piris